"Horseshoe" pode ser:
 Horseshoe Bay, localidade do Texas
 Horseshoe Lake, localidade do Arkansas
 Horseshoe Beach, localidade da Flórida
 Golden Horseshoe, região vizinha da Grande Toronto (Canadá)
 Horseshoe Bend (Arkansas), localidade dos EUA
 Horseshoe Bend (Idaho), localidade dos EUA

Desambiguações de topônimos